Ваніль — рід багаторічних ліан родини .
 Ваніль — прянощі, які отримують з незрілих плодів декількох видів рослин роду , перш за все із .